Пути́нцев — русская фамилия, женская форма — . Известные носители:

 Путинцев, Алексей Михайлович (1880—1937) — русский литературовед и фольклорист, профессор, репрессирован.
 Путинцев, Альберт Григорьевич (1932—1995)  — советский писатель, сценарист.
 Путинцев, Андрей Терентьевич (1780 — после 1828) — российский путешественник по Азии, автор записок.
 Путинцев, Владимир Кузьмич (род. 1945) — машинист электровоза, народный депутат РФ (1990—1993).
 
 Путинцев, Михаил Николаевич (род. 1958) — советский футболист, мастер спорта СССР, российский тренер.
 
 Путинцев, Роман Владимирович (род. 1977) — российский футболист, игрок в мини-футбол.
 Путинцев, Фёдор Максимович (1899—1947) — советский исследователь проблем эволюции религиозного сектантства в период строительства социалистического общества.
 Путинцев, Эдуард Петрович (1930—2023) — советский архитектор.

Путинцева, Нина Яковлевна (1927—1989) — передовик советского сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.
 Путинцева, Юлия Антоновна (род. 1995) — российская теннисистка.

Примечания